Het toernooi om het wereldkampioenschap dammen 1925 vond plaats in Parijs. Het kampioenschap werd gewonnen door de Fransman Stanislas Bizot, die als enige 27 punten behaalde in 18 wedstrijden.

Eindstand 

Wereldkampioenschap dammen
Dammen in Frankrijk
Sportevenement in Parijs
Dammen in 1925
Dammen